Сан-Пере-де-Риудебилльес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Пенедес. Занимает площадь 5,29 км². Население — 2381 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 57 км.

Покровителем города считается святой Педро.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Sant Pere de Riudebitlles
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Página web sobre Sant Pere de Riudebitlles
 Mapa de Sant Pere de Riudebitlles en Google Maps

Муниципалитеты Барселоны